26-й конгресс Германского шахматного союза состоялся в 1929 году в Дуйсбурге. В турнире участвовали только немецкие шахматисты. Победу одержал К. Ауэс, постепенно выдвигавшийся в число лидеров немецких шахмат. Большой сюрприз преподнес П. Леонгардт. Он, играя в своей обычной остроатакующей манере, сумел достаточно ровно провести соревнование. Он стабильно набирал очки и в итоге занял 2-е место. В 3-м туре Леонгардт выиграл у Г. Вагнера партию, которая обошла ведущие шахматные журналы (черные хорошо провели атаку; партия имела значение для теории кембридж-спрингсского варианта ферзевого гамбита). 3-м призером стал Ф. Земиш. Не очень удачно сыграл в турнире ветеран Ж. Мизес. Бронзовый призер предыдущего конгресса В. Гольцгаузен не смог даже приблизиться к прошлому успеху.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Дуйсбурге
1929 год в шахматах
1929 год в Германии